Jméno a příjmení Martin Kovář má více nositelů:

 Martin Kovář (* 1965) – český historik
 Martin Kovář Javorovský (asi 1692 – 1738) – majitel pasekářské usedlosti a zbojník
 Martin Kovář (plavec) (* 1967) – český manažer a fyzicky handicapovaný plavec